«Прива́ловские миллио́ны» — советский художественный фильм, снятый Ярополком Лапшиным на Свердловской киностудии в 1972 году по мотивам одноимённого романа Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Сюжет 
Наследник огромного состояния и предприятий Сергей Привалов (Кулагин), рано потерял родителей: его мать, Варвара, единственная дочь владельца золотых приисков Гуляева, вышла замуж за Александра Привалова, также очень богатого горнозаводчика, но человека необузданного, забывающегося в кутежах. Из-за постоянных измен мужа и царящего вокруг неё пьяного вертепа, мать Сергея впала в тоску и рано умерла. Вскоре отец женился на цыганке Стеше, прижил с ней сына Тита, но погиб от рук Стеши и её любовника, своего ближайшего помощника в кутежах, Сашки Холостова. Стеша вышла замуж за Холостова, вдвоём они окончательно расстроили дела гуляевских и приваловских предприятий, в итоге над приваловскими Шатровскими заводами была установлена опека.

Наследство 2 миллионеров оказывается в руках 3 человек: честного старовера Бахарева, воспитанника старика Гуляева, сомнительного дельца Ляховского и директора местного банка Половодова.

Сергей Привалов за молодостью был отстранен от дел. Закончив образование, он приезжает в родной уральский провинциальный городок Узел с намерением вступить в наследство и вложиться в улучшение жизни рабочих и простых жителей.

Однако ситуация вокруг заводов сложна и запутана: миллионное предприятие погрязло в долгах по вине сначала Холостова, затем нечистоплотных опекунов.

Друг детства Привалова Сергей Верёвкин (Пузырёв) начинает процесс против Половодова (Стржельчик) и Ляховского (Файт). Но они не так просты и не готовы идти под суд из-за злоупотреблений, они начинают свои интриги.

Сергей Привалов влюбляется в дочь Бахарева Надежду (Киндинова), однако она отказывает ему, так как сама любит ссыльного инженера Максима Лоскутова (Ясулович), рвёт из-за этого с семьёй и уезжает к Максиму на завод.

Чтобы отвлечь Привалова от процесса Половодов решает запутать его в связь с какой-нибудь женщиной. Сначала он обращается к местной звезде водевиля Катеньке Колпаковой (Шарыкина), однако романа не выходит: Сергей помнит Катеньку девочкой, дочерью почтенного семейства, вынужденной стать актрисой из-за разорения и самоубийства отца, он относится к девушке не как сластолюбец, а как сердечный знакомый, предлагает ей дружескую помощь, и г-жа Колпакова отказывается «обрабатывать» Привалова. Затем Половодов уговаривает уже свою жену (Хитяева) очаровать Привалова. Роман с Антониной удаётся и поначалу захватывает Сергея. Тем временем благодаря посредничеству дядюшки Оскара Филипповича (Шпигель) Половодов и Ляховский дают взятки в Петербурге, чтобы оттянуть расплату. Но взятки не помогают, заканчивается и роман с Антониной. Привалов уезжает на Шатровские заводы, где возобновляет общение с Надеждой Бахаревой и её мужем Максимом Лоскутовым. Привалов интересуется работой завода, жизнью рабочих. Он чувствует в себе долг перед простыми людьми, на непосильном труде которых ковались миллионные состояния его отца и деда.

Тем временем Половодов просит дочь Ляховского Зосю (Чурсина), в которую сам влюблён, привлечь внимание Привалова, в противном случае, её отец попадёт в тюрьму и Зося сама лишится привычного образа жизни. Зося отправляется на завод и добивается своего: Привалов влюбляется в Зосю, они венчаются, он останавливает процесс против тестя.

Однако и Ляховский, и Половодов не прекращают своих махинаций. Вскоре Привалов понимает, что его жена участвовала в заговоре против него, он рвёт с Зосей.

Тем временем от чахотки умирает Максим Лоскутов, Надежда остаётся вдовой.

Оскар Филиппович выходит на Верёвкина, и раскрывает всю подноготную интриги Половодова: заводы выставлены на конкурсный торг. Половодов боится суда и бежит вместе с Зосей за границу, бросив дом и Антонину.

Разочаровавшийся в людях и возможности творить добро Привалов отказывается от предложения Верёвкина бороться за наследство.

Завод и дом Привалова скупает Оскар Филиппович, случайный человек, «тёмная лошадка», воспользовавшийся промахами обеих сторон конфликта делец.

В ролях

Съёмочная группа 
 Сценарий Игоря Болгарина, Виктора Смирнова при участии Ярополка Лапшина
 Режиссёр-постановщик — Ярополк Лапшин
 Главный оператор — Игорь Лукшин
 Художник-постановщик — Юрий Истратов
 Композитор — Юрий Левитин

Съёмки 

 Город Нижний Тагил, здание заводоуправления, улица Уральская, Демидовская городская больница.
 Город Свердловск, Харитоновский сад.
 Съёмки сцен в театре были сделаны в Ирбитском драматическом театре имени А. Н. Островского .

Награды 
 1975 — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых — за фильм «Приваловские миллионы» (режиссёр Я. Лапшин и оператор И. Лукшин).

Оценки фильма 
Кинокритик Татьяна Хлоплянкина писала о фильме, что «это типичная экранизация — очень добротная, подробная, многофигурная … внимательная к быту, к костюмам, собравшая в кадре целое созвездие популярных актёров и, безусловно, способная найти своего благодарного зрителя».

Культуролог Наталья Кириллова считала, что фильм — это «классика отечественного кино, не потерявшая ни своей актуальности, ни художественной ценности». «Всё новые поколения зрителей, — писала она, — отмечают выдающийся талант кинорежиссёра, высочайший профессионализм художника Юрия Истратова и оператора-постановщика Игоря Лукшина». Она объясняла успех фильма «глубиной исследования исторического прошлого Урала, вдумчивым прочтением романа Д. Н. Мамина-Сибиряка, особой эмоциональной атмосферой фильма, созданной не только талантливой режиссурой, художественно-выразительными средствами, но и блестящим актёрским ансамблем». При этом она предъявляла претензии к тому, что «в сценарии образ Привалова несколько обеднён, и исполнитель этой роли Л. Кулагин излишне скован, углублён в себя, неправомерно … инфантилен».
Н. Кириллова также писала: «В фильме передана атмосфера жизни центра горнозаводского Урала…, контрасты той жизни: безудержная роскошь знати и бедность, изнурительный труд рабочих на приваловских заводах, красота уральской природы и пьяная вакханалия купечества. На экране — мир наживы и подкупа, мир хищников и стяжателей разного ранга; каждый из портретов психологически глубок и достоверен».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1972 года
Фильмы Свердловской киностудии
Экранизации произведений Дмитрия Мамина-Сибиряка
Фильмы Ярополка Лапшина
Исторические фильмы СССР
Исторические фильмы о XIX веке